Fehér Béla (1949–) magyar író
 Fehér Béla (1970–) magyar mineralógus